Okręty US Navy o nazwie USS "McCall", pochodzącej od Edwarda McCalla:

Pierwszy "McCall" (DD-28) był zmodyfikowanym niszczycielem typu Paulding. Został zwodowany w 1910 i brał udział w działaniach I wojny światowej. Służył w United States Coast Guard w latach 1924-1930. Został sprzedany w 1934.
Drugi  "McCall" (DD-400) był niszczycielem typu Gridley. Został zwodowany w 1937, brał udział w działaniach II wojny światowej i został wycofany ze służby w 1945.

McCall